Além de  um utensílio culinário, Grelha pode referir-se a:

Automobilismo
 Grelha de partida

Computação
 Grelha de cálculo LHC; em inglês,  LCG
 Computação em grelha; em inglês Grid Computing

Energia
 Grelha solar da ISS

Desambiguação